San Prospero ima više značenja:
 Сан Прозперо (Болоња), је насеље у Италији у округу Болоња, региону Емилија-Ромања
 Сан Прозперо (Мантова), је насеље у Италији у округу Мантова, региону Ломбардија
 Сан Прозперо (Модена), је насеље у Италији у округу Модена, региону Емилија-Ромања
 Сан Просперо Пармензе, је насеље у Италији у округу Парма, региону Емилија-Ромања
 Сан Прозперо (Равена), је насеље у Италији у округу Равена, региону Емилија-Ромања
 Сан Прозперо (Ређо Емилија), је насеље у Италији у округу Ређо Емилија, региону Емилија-Ромања
 Сан Прозперо (Ријети), је насеље у Италији у округу Ријети, региону Лацио